Eduard Ziehen ist der Name folgender Personen:

* Eduard Ziehen (Schriftsteller) (1819–1884), Pseudonym Eduard Ellersberg, deutscher Schriftsteller
 Eduard Ziehen (Historiker) (1896–1945), Enkel des Schriftstellers Eduard Ziehen